Babulo bezeichnet:

 einen Suco im Verwaltungsamt Same, Osttimor, siehe Babulo (Same)
 einen Suco im Verwaltungsamt Uato-Lari, Osttimor, siehe Babulo (Uato-Lari)
 einen Berg im Verwaltungsamt Uato-Lari, Osttimor, siehe Babulo (Berg)

Siehe auch:
 Babulu